Zircon steht für:

 Zirconium, chemisches Element
 Zircon (Satellit), einen britischen Aufklärungssatelliten
 Zircon (Komponist), den amerikanischen Tontechniker und Komponist elektronischer Musik Andrew Aversa
 Zircon Tower, ein Hochhaus in Wiesbaden
 USS Zircon, ein US-Kriegsschiff
 den von Google Fuchsia verwendeten Betriebssystem Kernel

Siehe auch:
 Zirkon, ein Zirconium-Silikat-Mineral
 SS-N-33 Zirkon, eine russische Hyperschall-Lenkwaffe